Atractiellales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Atractiellales i klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Atractiellales